Loxo steht für:

 Opis (Hyperborea), eine Jungfrauenfigur aus der griechischen Mythologie
 Loxo (Parroquia), eine Parroquia in der Provinz A Coruña in Galicien, im Norden Spaniens